Der Name Ludden bezeichnet:
 Ludden (North Dakota), einen Ort im US-Bundesstaat North Dakota

Ludden ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Ludden (1917–1981), US-amerikanischer Moderator und Schauspieler
 David Ludden, US-amerikanischer Historiker